Pra ima više značenja:
 Pra, Bolzano
 Pra, Cuneo